Orchid (orchidea in lingua inglese) può riferirsi a:

Fumetto 
 Orchid – personaggio dell'universo DC Comics

Geografia 
 Orchid – città della Florida

Musica 
 Orchid – album degli Opeth del 1995
 Orchid – gruppo screamo statunitense fondato nel 1997
 Orchid – gruppo doom metal statunitense fondato nel 2007